Митрополи́т Гимене́й (, в миру Константи́нос Куцума́лис ; ) — епископ Иерусалимской православной церкви, митрополит Вострский (1985—1994).

Биография 
Родился в 1915 году на Имвросе в Османской империи.

В 1937 году был пострижен в монашество, а в 1942 году рукоположен в сан иеромонаха.

29 января 1968 года был рукоположен в сан епископа и возведён в достоинство архиепископа Лиддского.

31 января 1985 года назначен митрополитом Вострским.

Скончался в 1994 году.

Примечания 

Митрополиты Иерусалимской православной церкви